Села:

Балашове — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 — Захарівський район)
 Балашове — Херсонська область, Генічеський район (до 17 липня 2020 — Іванівський район